Андрей Ефимович Черцов (, станица Пашковская, Кубанская область, Российская империя — 22 сентября 2016, Москва, Россия) — советский военный моряк, воевавший на торпедных катерах Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (31.05.1944). Капитан 3-го ранга (будучи в запасе, в 2000 году присвоено звание капитана 1-го ранга).

Биография 
Родился 4 июня 1917 года в станице Пашковская ныне Советского района города Краснодара. В 1935 году окончил школу-семилетку в Пашковской, в 1937 году — Кубанский медицинский рабфак в Краснодаре. В 1937 году вступил в комсомол.

В Военно-Морском Флоте с 1937 года. В июне 1941 года окончил Черноморское высшее военно-морское училище. 

Участвовал в Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Сначала воевал командиром катера 2-го дивизиона 2-й бригады торпедных катеров Черноморского флота, участвовал в обороне и эвакуации Одессы и в обороне Севастополя. 

С мая 1942 года воевал в составе 3-го дивизиона торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота — сначала был командиром катера, с мая 1943 — командиром звена торпедных катеров 3-го дивизиона торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота. Участвовал в обороне Кавказа, Новороссийско-Таманской, Крымской и Ясско-Кишенёвской наступательных операциях, в освобождении Болгарии. Участвовал в сопровождении конвоев, в поиске подводных лодок противника, в высадках диверсионных и разведывательных групп на занятое противником побережье, в отражении налётов немецкой авиации, в поиске и спасении на море экипажей сбитых самолётов. В ночь на 22 апреля 1943 года в районе Анапы потопил быстроходную десантную баржу противника. За время войны совершил 207 боевых выходов в море.

С 1944 года состоял в ВКП(б).

Командир звена торпедных катеров 3-го дивизиона торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота старший лейтенант А. Е. Черцов совершил выдающийся подвиг в ходе Новороссийской десантной операция 10 сентября 1943 года под ураганным огнём врага на катере ТКА-93 первым нанёс торпедный удар по боносетевому заграждению, обеспечив прорыв в Новороссийскую бухту катеров с десантом. Вторую торпеду выпустил по восточному молу бухты, уничтожив оборудованную на моле немецкую огневую точку. Под огнём принял на свой катер трос с повреждённого вражеским огнём катера и отбуксировал его из зоны огня противника, спас катер с экипажем. Затем принял на борт десантников, вернулся к Новороссийску и высадил из в Новороссийском порту. При высадке десанта был ранен в живот, но продолжал командовать катером, потеряв сознание только на подходе к базе в Геленджике. В этот момент за штурвал встал тринадцатилетний юнга Валерий Лялин, который довёл корабль до бухты. Позднее, Андрей Черцов усыновил мальчика Вальку. 

Вернулся в строй только в марте 1944 года, вновь приняв командование своим звеном. Вновь проявил мужество в ходе Крымской наступательной операции (апрель-май 1944). При освобождении Севастополя в ночь с 9 на 10 мая 1944 года он потопил две самоходные баржи противника, а в ночь с 11 на 12 мая — транспорт и одну самоходную баржу.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Черцову Андрею Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После завершения военных действий на Чёрном море до февраля 1945 года продолжил службу в качестве командира звена торпедных катеров 3-го дивизиона торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота, затем с февраля по август 1945 года был начальник штаба этого дивизиона. С 1945 года — командир 13-го отряда торпедных катеров 3-го дивизиона. В 1947 году — командир 1-й бригады торпедных катеров Крымского морского оборонительного района. С октября 1947 года капитан 3-го ранга А. Е. Черцов в запасе.

Работал корреспондентом газет в городе Жданов, в 1961—1962 годах — замполит мореходной школы Азовского морского пароходство в Жданове. В 1963 году окончил курсы подготовки помощников капитанов торгового флота по политчасти. В 1963—1976 годах — помощник капитана по политчасти на судах Азовского морского пароходства. 

В 1968 году окончил (заочно) факультет журналистики МГУ. Член Союза журналистов СССР с 1962 года.

С 1976 года жил в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище (участок 26).

Награды 
 Герой Советского Союза (31.05.1944)
 Орден Ленина (31.05.1944) 
 Орден Красного Знамени (19.10.1943)
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (16.06.1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (6.11.1947)
 Медаль «За оборону Одессы»
 Медаль «За оборону Севастополя»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Ряд других медалей СССР и России
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (Болгария, 1982)
 Медаль «40 лет Социалистической Болгарии» (Болгария, 1985)

Сочинения 
 На Черном море [записки командира торпедного катера]. — М.: Воениздат, 1958. — (Библиотечка журнала «Советский моряк»). 
 В огне торпедных атак. — М.: Воениздат, 1959.
 Подвиг юнги. — М.: Молодая гвардия, 1960.
 La hazaña de un grumete / A. Chertsov, héroe de la Unión Soviética ; Trad. del ruso por E. Legaz. — Moscú: Progreso, 1967. 
 Новороссийский прорыв // «Воин России». — 2005. — № 12 (1830). — С. 108—113.

Память 
 Бюсты Героя Советского Союза Андрея Черцова установлены в Севастополе (на территории Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова) и Краснодаре (на территории гимназии № 88).
 Именем Героя Советского Союза Андрея Черцова названа гимназия №88 г. Краснодара.
 Его именем названа улица в Севастополе.

Примечания

Литература 
 
 Герои боёв за Крым. — Симферополь: Таврия, 1972.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977.
 Кузнецов А. Л. Герой Советского Союза Андрей Ефимович Черцов. — М., 1960.
 Митяев А. В. 1418 дней: история Великой Отечественной войны для детей. — М.: Вече, 2016. — 526 с. — (Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны 1941-1945).; ISBN 978-5-9533-5692-3. — С.422-424. 
 Нелаев В. А. Комсомольцы-моряки в боях за Родину. 2-е изд. — М., 1973.
 Панфёров К. В огне торпедных атак. // Морской сборник. — 2015. — № 4. — С.77-78.

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова
Моряки Великой Отечественной войны
Катерники Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Выпускники факультета журналистики МГУ
Члены Союза журналистов СССР
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Обладатели Южного банта